Craig L. Thomas – amerykański polityk
 Craig Thomas – brytyjski pisarz
 Craig Thomas – amerykański scenarzysta, twórca serialu Jak poznałem waszą matkę